Мэ́ттью Рэ́ймонд Ди́ллон (; род. 18 февраля 1964, Нью-Рошелл, Нью-Йорк, США) — американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр. Дебютировав на большом экране с ролью в фильме «Через край» (1979), Диллон вскоре завоевал статус кумира подростков благодаря ролям в таких фильмах, как «Мой телохранитель» (1980), «Маленькие прелестницы» (1980), «Бойцовая рыбка» (1983) и «Изгои» (1983).

За роль полицейского в фильме «Столкновение» (2004) Диллон был удостоен ряда наград, включая премии «Независимый дух», а также номинаций на «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.

Ранние годы 
Мэтт Диллон родился в городе Нью-Рошелле штата Нью-Йорк, в семье домохозяйки Мэри Эллен и Пола Диллона, художника-портретиста, а также менеджера по продажам в компании «Union Camp». Он является вторым из шести детей в семье; у него есть сестра и четверо братьев, один из которых — актёр Кевин Диллон. Двоюродным дедушкой Диллона по отцовской линии был художник комиксов Алекс Рэймонд. Он имеет ирландское происхождение, а также шотландские и немецкие корни. Он вырос в Мамаронеке, Нью-Йорк, в католической семье.

Карьера

Личная жизнь 
С 1995 по 1998 год Диллон встречался с актрисой Камерон Диас.

Фильмография

Актёр

Режиссёр 
  — Тюрьма Оз / Oz (эпизод: Napoleon’s Boney Parts)
  — Город призраков / City of Ghosts

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Выпускники Мамаронекской средней школы
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Киноактёры США